Edmund Grey, Edmund Gray ou Edmond Grey peut se référer à :
Edmond Grey (1er comte de Kent) (1416–1490), noble anglais
Edmund Grey (mort en 1547), parlementaire anglais
Edmund Dwyer Gray (1845–1888), homme politique irlandais
Edmund Dwyer-Gray (1870–1945), homme politique australo-irlandais
Edmund Gray (1878–1964), homme politique australien
Edmund Grey (All My Children), personnage de fiction du soap opera All My Children

Voir aussi

Edmonton Grays, une équipe de baseball canadienne d'Edmonton, Alberta
Edmonton Eskimos (Baseball),  une équipe de baseball canadien
Edmonton Grads, équipe féminine de basket-ball canadien